Лисичкин — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Лисичкин, Борис Георгиевич (1913 — после 2002) — конструктор ракетного и артиллерийского вооружения, лауреат Ленинской и Сталинской премий.
 Лисичкин, Валерий Петрович (род. 1945) — советский футболист, арбитр.
 Лисичкин, Владимир Александрович (род. 1941) — российский учёный, основоположник научной дисциплины прогностики.
 Лисичкин, Вячеслав Игоревич (род. 1980) — белорусский хоккеист, левый нападающий, мастер спорта международного класса.
 Лисичкин, Геннадий Степанович (1929—2021) — советский и российский экономист, народный депутат СССР.
 Лисичкин, Георгий Васильевич (род. 1941) — советский и российский химик, профессор МГУ.
 Лисичкин, Никита Васильевич (1864—1932) — член III Государственной думы от Терской области, терский казак.
 Лисичкин, Сергей Петрович (род. 1959) — советский и киргизский футболист.

Топоним 
 Лисичкин — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.
 Лисичкин — хутор в Константиновском районе Ростовской области.